Padrones puede referirse a:
 Padrones de Bureba, municipio y localidad de la provincia de Burgos, España.
 Padrones (Puenteareas), parroquia del municipio de Puenteareas, provincia de Pontevedra, España.